Maria Dreieichen bezeichnet:

 Maria Dreieichen (Gemeinde Rosenburg-Mold), Kirchweiler in Mold (Gemeinde Rosenburg-Mold), Niederösterreich
 Basilika Maria Dreieichen, Pfarr- und Wallfahrtskirche in Maria Dreieichen
 Gnadenbild Maria Dreieichen mit dem Urort Basilika Maria Dreieichen
 Klein Maria Dreieichen, Wallfahrtskapelle in der Nähe von Groß, Niederösterreich